Biologia:
Relíquia (botànica): planta relicta
Relíquia (biologia): també fòssil vivent o una espècie que no ha evolucionat gaire.
 Religió:
Relíquia: en la litúrgia catòlica dit de les restes venerables de sants

Vegeu també 
 Relicte